

Muziek 
 Gone (band), een Amerikaanse punkband
 Gone Records, een platenlabel

Albums
 Gone (Beasts of Bourbon), een muziekalbum uit 1997 van de Australische rockband Beasts of Bourbon
 Gone (Keren DeBerg), een muziekalbum uit 2004 van de Amerikaanse zangeres Keren DeBerg
 Gone (Dwight Yoakam), een muziekalbum uit 1995 van de Amerikaanse zanger Dwight Yoakam
 Gone (Entwine), een muziekalbum uit 2001 van de Finse gothicmetalband Entwine
 Gone (Bill Madden), een muziekalbum uit 2006 van de Amerikaanse zanger Bill Madden
 Gone (Mono), een muziekalbum uit 2007 van de Japanse rockband Mono

Singles
 Gone! (The Cure)
 Gone (Ferlin Husky)
 Gone (Lasgo)
 Gone (Montgomery Gentry)
 Gone ('N Sync)
 Gone (Nelly)''
 Gone (Pearl Jam)
 Gone (Switchfoot)
 Gone (The Tea Party)
 Gone (TobyMac)
 Gone (U2)

Film en televisie
 Gone (2002), een thriller met Tim Chey
 Gone (2006), een korte film met Amanda Noret
 Gone (2007), een Australisch-Britse thriller
 Gone (Amerikaanse film uit 2007), een korte film met Barbara Tarbuck
 Gone (Canadese film uit 2007), een korte film met Cory Monteith
 Gone (2009), een korte film met Rafael Morais
 Gone (2011), een televisiefilm met Molly Parker
 Gone (2012), een Amerikaanse thriller met Amanda Seyfried
 Gone (televisieserie), een Amerikaanse serie met Chris Noth

Overig 
Gone (boek), een sciencefictionboek, tevens het eerste deel van de zesdelige Gone-serie